Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 25 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Bovina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Linz
Sport en Autriche en 2004
Tennis en octobre 2004